Argentinië:
 San Antonio (Catamarca), een plaats in de provincie Catamarca
 San Antonio (Jujuy), een plaats in de provincie Jujuy
 San Antonio (Misiones), een plaats in de provincie Misiones
 San Antonio (departement van Jujuy), een departement van de provincie Jujuy
 San Antonio (departement van Río Negro), een departement van de provincie Río Negro
 San Antonio Este, een plaats in de provincie Río Negro
 San Antonio Oeste, een plaats in de provincie Río Negro
 San Antonio de Areco (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires
 San Antonio de Areco (partido), een partido in de provincie Buenos Aires
 San Antonio de Padua, een plaats in de provincie Buenos Aires
 San Antonio de los Cobres, een plaats in de provincie Salta
 San Antonio (rivier in Zuid-Amerika), een zijrivier op de grens van Argentinië en Brazilië

Chili:
 San Antonio (provincie), een provincie in de regio Valparaíso
 San Antonio (Chili), een gemeente in de regio Valparaíso

Colombia:
 San Antonio (Tolima), een gemeente in het departement Tolima
 San Antonio del Tequendama, een gemeente in het departement Cundinamarca

Costa Rica:
San Antonio (Alajuela), een deelgemeente in de provincie Alajuela
San Antonio (Heredia), een deelgemeente in de provincie Heredia
San Antonio (Guanacaste), een deelgemeente in de provincie Guanacaste
San Antonio (Alajuelita), een deelgemeente in het kanton Alajuelita in de provincie San José
San Antonio (Desamparados), een deelgemeente in het kanton Desamparados in de provincie San José
San Antonio (Escazú), een deelgemeente in het kanton Escazú in de provincie San José
San Antonio (León Cortés Castro), een deelgemeente in het kanton León Cortés Castro in de provincie San José
San Antonio (Puriscal), een deelgemeente in het kanton Puriscal in de provincie San José

El Salvador:
 San Antonio (San Miguel), een gemeente in het departement San Miguel
 San Antonio del Monte, een gemeente in het departement Sonsonate
 San Antonio de la Cruz, een gemeente in het departement Chalatenango
 San Antonio Los Ranchos, een gemeente in het departement Chalatenango
 San Antonio Masahuat, een gemeente in het departement La Paz
 San Antonio Pajonal, een gemeente in het departement Santa Ana

Filipijnen:
 San Antonio (Northern Samar), een gemeente in de provincie Northern Samar
 San Antonio (Nueva Ecija), een gemeente in de provincie Nueva Ecija
 San Antonio (Quezon), een gemeente in de provincie Quezon
 San Antonio (Zambales), een gemeente in de provincie Zambales
 San Antonio Village, een barangay in de provincie Benguet

Honduras:
 San Antonio (Copán), een gemeente in het departement Copán
 San Antonio (Intibucá), een gemeente in het departement Intibucá
 San Antonio de Cortés, een gemeente in het departement Cortés
 San Antonio de Flores (Choluteca), een gemeente in het departement Choluteca
 San Antonio de Flores (El Paraíso), een gemeente in het departement El Paraíso
 San Antonio de Oriente, een gemeente in het departement Francisco Morazán
 San Antonio del Norte, een gemeente in het departement La Paz

Spanje:
 San Antonio de Benagéber, een gemeente in de provincie Valencia
 Velilla de San Antonio, een gemeente in de provincie Madrid
 San Antonio (vulkaan), een vulkaan op La Palma in de Canarische Eilanden

Verenigde Staten:
 San Antonio (Texas), een stad in de staat Texas
 San Antonio (rivier in de Verenigde Staten), een rivier in de staat Texas
 San Antonio (Florida), een plaats in de staat Florida
 San Antonio (Puerto Rico), een plaats in de vrijstaat Puerto Rico
 San Antonio Heights, een plaats in de staat Californië

Overige:
 San Antonio (Belize)
 San Antonio de Esmoruco, een gemeente in de Boliviaanse provincie Sur Lípez
 San Antonio del Sur, een gemeente in de Cubaanse provincie Guantánamo
 San Antonio (Paraguay), een stad in het Paraguayaanse departement Central
 San Antonio (Peru), een district in Peru
 San Antonio (beschermheilige), een beschermheilige
 San Antonio (film), een film